Sterling kan syfta på

Stirling, Skottland

  Stirling är en stad i Skottland, vars namn ingår i administrativa områden eller förknippas med byggnader och historiska händelser, punkt 1 på kartan. 
 Stirling (kommun), kommuin (council area), punkt 2 på kartan.  
 Stirlingshire, traditionellt grevskap
 Stirling and Falkirk, ceremoniellt ståthållarskap (lieutenancy area)
 Stirling Castle, historisk fästning
 Slaget vid Stirling Bridge 1297, under första skotska frihetskriget

Personer

Efternamn
 David Stirling (1915–1990), brittisk militär, skapare av Special Air Service (SAS)
 James Stirling, flera personer
 James Stirling (arkitekt) (1926–1992), brittisk arkitekt
 James Stirling (matematiker) (1692–1770), skotsk matematiker
 Lindsey Stirling (född 1986), amerikansk violinist
 Peter Lee Stirling  (född 1942), artistnamn för brittisk popsångare, mera känd under senare artistnamnet Daniel Boone
 Rachael Stirling (född 1977), brittisk skådespelare
 Robert Stirling (1790–1878), skotsk präst, uppfinnare av Stirlingmotorn
 William Alexander, 1:e earl av Stirling (omkring 1567–1640), skotsk diktare och statsman

Förnamn
 Stirling Moss (född 1929), brittisk racerförare
 Stirling Moss Ltd, brittiskt formel1-stall 1954–1955

Namngivna företeelser

Efter staden i Skottland
 Short Stirling – brittiskt bombplan 1940–1946

Efter arkitekten James Stirling
 Stirlingpriset – för arkitektur

Efter matematikern James Stirling
 Stirlings formel , approximation för stora fakulteter
 Stirlingtal, begrepp inom diskret matematik

Efter Robert Stirling
 Stirlingmotor

Geografi

Australien 

 Stirling, South Australia, ort, Adelaide Hills, 
 Stirling, Western Australia, stadsdel, City of Stirling, 
 City of Stirling, local government area, Western Australia

Kanada 

 Stirling, Alberta, ort,

Nya Zeeland 

 Stirling, Nya Zeeland, ort, Clutha District, Otago,

Storbritannien 
 Stirling, Skottland, se ovan

Annan geografi
 Stirling Island
 Stirling Range
 Stirling Range National Park

 City of Stirling
 Kenneth Stirling Conservation Park
 Mount Stirling

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar